Waru kan syfta på följande platser:

Indien 

 Wāru, berg, Himachal Pradesh,

Indonesien 

 Pulau Waru, ö, Moluckerna, 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,26, long 108,88), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,83, long 111,19), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,82), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 110,53), 
 Desa Waru (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Kecamatan Waru, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar